Osoby o nazwisku Monterroso:
 Augusto Monterroso – gwatemalski pisarz
 Benjamín Monterroso – gwatemalski piłkarz i trener piłkarski

Miejscowości o nazwie Monterroso:
 Monterroso – miasto w Hiszpanii, w Galicji